Sandahl är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Sandahl 1 300
 Sandal 16
 Sanddahl 8
Tillsammans blir detta 1 324 personer.

Personer med efternamnet Sandahl och varianter av detta namn

 Carl Sandahl (1840–1890), arkitekt
 Christer Sandahl (född 1947), psykolog, professor i vårdvetenskap
 Dag Sandahl (född 1948), präst i svenska kyrkan, teologisk författare
 Greta Sandahl (född 1949), bildkonstnär och författare
 Harry Sandahl (1902–1976), präst och lärare
 Inge Sandahl (1941–2017), militär
 Ingrid Sandahl, flera personer
 Ingrid Sandahl (gymnast) (1924–2011)
 Ingrid Sandahl (rymdfysiker) (1949–2011)
 Ingrid Sandahl (skådespelare)  (1875–1955)
 Ingvar Sandahl (född 1927), företagsledare inom transport och entreprenad
 Jette Sandahl (född 1949), dansk museichef
 Johan Sandahl (född 1979), fotbollstränare
 Johanna Sandahl (född 1973), agronom och naturskyddare
 Leif Sandahl (född 1932), arkitekt
 Lillemor Sandahl (född 1937), civilekonom, politiker och präst
 Mustafa Sandal (född 1970), turkisk popsångare och låtskrivare
 Olle Sandahl (född 1950), politiker
 Olof Sandahl (född 1938), konstnär och konstpedagog
 Oskar Theodor Sandahl (1829–1894), läkare och farmakolog
 Patricia Tudor Sandahl (född 1940), författare, psykolog med mera 
 Ronnie Sandahl (född 1984), författare, regissör, tidigare journalist
 Sten Sandahl (1941–2010), musikproducent
 Sven Sandahl (1904–1992), militär
 Thord Sandahl (född 1956),företagsledare inom transport och entreprenad

Källor

Svenska efternamn